Ernst av Sachsen-Altenburg kan syfta på:

 Ernst I av Sachsen-Gotha-Altenburg (1601–1675), hertig av Sachsen-Gotha-Altenburg
* Ernst I av Sachsen-Altenburg (1826–1908), hertig av Sachsen-Altenburg
 Ernst II av Sachsen-Altenburg (1871–1955), hertig av Sachsen-Altenburg